Die Schachweltmeisterschaft 1990 fand vom 8. Oktober bis zum 30. Dezember 1990 in New York und Lyon statt. Weltmeister Garri Kasparow besiegte dabei seinen Herausforderer Anatoli Karpow 12½:11½.

Qualifikation

Interzonenturniere 
In den Interzonenturnieren mit jeweils 16 bis 18 Teilnehmern qualifizierten sich die folgenden Spieler:
 Interzonenturnier Subotica 1987: Gyula Sax, Nigel Short, Jonathan Speelman (geteilter 1. bis 3. Platz)
 Interzonenturnier Szirák 1987: Waleri Salow, Jóhann Hjartarson (geteilter 1.–2. Platz) und Lajos Portisch (geteilter 3.–4. Platz, Sieger im Stichkampf gegen John Nunn)
 Interzonenturnier Zagreb 1987: Viktor Kortschnoi (1. Platz) sowie Jaan Ehlvest und Yasser Seirawan (geteilter 2.–3. Platz)

Kandidatenturnier 
Der Herausforderer des Weltmeisters wurde im Kandidatenturnier nach dem K.-o.-System ermittelt. Für die erste Runde des Kandidatenturniers waren die vier Halbfinalisten aus dem vorangehenden Zyklus (Schach-WM 1987) gesetzt: Artur Jussupow, Andreï Sokolov, Jan Timman und Rafael Vaganian. Weitere neun Plätze wurden in drei Interzonenturnieren an die jeweils drei Bestplatzierten vergeben. Hinzu kam ein Freiplatz für den Veranstalter, den der Kanadier Kevin Spraggett einnahm.

Diese 14 Spieler spielten in der ersten Runde in Zweikämpfen 7 Sieger aus. In der zweiten Runde kam Exweltmeister Anatoli Karpow hinzu, so dass die 8 Plätze für das Viertelfinale komplett waren.
Das Achtelfinale und Viertelfinale waren auf 6 Partien limitiert; das Halbfinale wurde auf 8 Partien angesetzt und das Finale auf 12 Partien. Im Falle von Gleichstand gab es eine Verlängerung um 2 Partien und, falls notwendig, weitere Verlängerungen durch Schnellpartien mit immer weiter verkürzter Bedenkzeit bis zur ersten entschiedenen Partie.

Achtelfinale Januar / Februar 1988 in St. John 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! Punkte
|-
| align=left |  ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 1 || 6½
|-
| align=left |  ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 0 || 5½
|}
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !!  Punkte
|-
| align=left |  ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 1 ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 1 || 4
|-
| align=left |  ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 0 ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 1
|}
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !!  Punkte
|-
| align=left |  ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| 1 ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ || 3½
|-
| align=left |  ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| 0 ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 1½
|}
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !!  Punkte
|-
| align=left |  ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ || 3½
|-
| align=left |  ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 1½
|}
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! Punkte
|-
| align=left |  ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 2½
|-
| align=left |  ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 1 || 3½
|}
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! Punkte
|-
| align=left |  ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 3½
|-
| align=left |  ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ || 2½
|}
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! Punkte
|-
| align=left |  ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 1 ||style="background:white; color:black"| 0 ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 1 || 4½
|-
| align=left |  ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 0 ||style="background:black; color:white"| 1 ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 0  || 3½
|}

Viertelfinale 1988/89 
Speelman – Short, August 1988 in London
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !!  Punkte
|-
| align=left |  ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| 1 ||style="background:white; color:black"| ½ || 3½
|-
| align=left |  ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || 1½
|}
Hjartarson – Karpow, Januar / Februar 1989 in Seattle
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !!  Punkte
|-
| align=left |  ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| 0 ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ || 1½
|-
| align=left |  ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| 1 ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 3½
|}
Portisch – Timman, Januar / Februar 1989 in Antwerpen
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! Punkte
|-
| align=left |  ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 0 ||style="background:black; color:white"| 0 || 2½
|-
| align=left |  ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 1 ||style="background:white; color:black"| 1  || 3½
|}
Jussupow – Spraggett, Februar 1989 in Québec
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! Punkte
|-
| align=left |  ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 1 || 5
|-
| align=left |  ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 4
|}

Halbfinale Oktober 1989 in London 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! Punkte
|-
| align=left |  ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 1 ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 0 ||style="background:black; color:white"| 1 || 4½
|-
| align=left |  ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 0 ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 1 ||style="background:white; color:black"| 0 || 3½
|}
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! Punkte
|-
| align=left |  ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 0 ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 3½
|-
| align=left |  ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 1 ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 1 || 4½
|}

Kandidatenfinale März 1990 in Kuala Lumpur 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! Punkte
|-
| align=left |  ||style="background:white; color:black"| 0 ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| 0 || 2½
|-
| align=left |  ||style="background:black; color:white"| 1 ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| 1 || 6½
|}

Vorgeschichte 
Aus ihrer gegenseitigen Abneigung hatten die beiden Kontrahenten keinen Hehl gemacht. So erschien kurz vor Beginn des Matches im „Spiegel“ ein Interview, in dem sie dies noch einmal unterstrichen. SPIEGEL: Herr Karpow, wie würden Sie sich verhalten, wenn Sie hier in Hamburg mit Ihrer Frau in ein Restaurant gingen, alle Tische besetzt wären und an einem Tisch mit zwei freien Stühlen das Ehepaar Kasparow säße: Würden Sie sich zu ihnen setzen oder hinausgehen? KARPOW: Ich kann tagelang auf jede Nahrungsaufnahme verzichten.

Organisation und Regeln 
Das Match sollte über maximal 24 Partien gehen und vorzeitig beendet werden, sobald ein Spieler mit mindestens 12½ Punkten uneinholbar in Führung läge oder 6 Siege erzielt hätte. Die Bedenkzeit betrug zweieinhalb Stunden für die ersten 40 Züge; nach Unterbrechung dann jeweils eine Stunde für 16 Züge.
Im Falle eines 12:12 würde Kasparow seinen Titel behalten. Das Preisgeld sollte im Verhältnis 5:3 zwischen Sieger und Verlierer aufgeteilt werden; im Falle eines Unentschiedens erhielte jeder die Hälfte. Die ersten 12 Partien fanden in New York City statt, die folgenden in Lyon. Als Hauptschiedsrichter fungierte wie bereits 1987 der Niederländer Geurt Gijssen.

Kasparow trat nicht unter der Flagge der Sowjetunion an (und auch nicht unter der Flagge der Russischen Sowjetrepublik), sondern unter der weiß-blau-roten Flagge Russlands.

Verlauf der Weltmeisterschaft 
Kasparow ging bereits in der zweiten Partie mit einem überzeugenden Angriff in Führung. Ein spektakuläres Damenopfer gegen zwei Leichtfiguren in der dritten Partie brachte ihn auch hier in Vorteil, aber nach einer Ungenauigkeit Kasparows beim Abgabezug konnte Karpow die Partie remis halten. In der vierten Partie griff Kasparow wieder vehement an, musste am Schluss aber froh sein, sich ins Dauerschach retten zu können.

Die folgenden Partien waren etwas ruhiger. Ein grober Patzer des Weltmeisters bescherte Karpow in der siebenten Partie den Ausgleich. Es folgte eine Serie von acht Remispartien. In der 14. Partie überraschte Kasparow mit seiner Eröffnungswahl: Die Schottische Partie war zuletzt 1892 bei einem Weltmeisterschaftskampf angewendet worden. Auch in der 16. Partie griff er zu Schottisch, und nach zweimaligem Abbruch gelang dem Weltmeister ein studienhafter Gewinn im 102. Zug. Dies war die längste Gewinnpartie in der Geschichte der Schachweltmeisterschaften, bis sie durch die sechste Partie der Schachweltmeisterschaft 2021 (136 Züge) überboten wurde.

Karpow konterte in der 17. Partie, in der er Kasparow keine Chance ließ, aber in der 18. Partie widerlegte Kasparow eine von Karpow vorbereitete Eröffnungsvariante und ging wiederum in Führung. In der 19. Partie stand Kasparow klar überlegen, als er im 39. Zug, nur einen Zug vor dem möglichen Partieabbruch, völlig unerwartet Remis anbot – aus Erschöpfung, wie er später sagte. In einer Pressekonferenz während ihres Wettkampfes im Jahre 1992 äußerten Spasski und Fischer, dieses Remis sei abgesprochen gewesen. In der 20. Partie landete Kasparow einen weiteren überzeugenden Angriffssieg. Ein Remis in der 22. Partie führte zum 12:10, womit die Titelverteidigung gesichert war. In der 23. Partie verkürzte Karpow den Abstand. In der letzten Partie bot Kasparow bei gewonnener Stellung Remis an und sicherte sich damit den Sieg zum 12½:11½.

Alle sieben Gewinnpartien wurden mit den weißen Figuren gewonnen.

Partien

2. Partie 

 Kasparow–Karpow 1:0
 New York, 10. Oktober 1990
 Spanische Partie (Geschlossene Verteidigung), C92
 1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4 Sf6 5. 0–0 Le7 6. Te1 b5 7. Lb3 d6 8. c3 0–0 9. h3 Lb7 10. d4 Te8 11. Sbd2 Lf8 12. a4 h6 13. Lc2 exd4 14. cxd4 Sb4 15. Lb1 bxa4 16. Txa4 a5 17. Ta3 Ta6 18. Sh2 g6 19. f3 Dd7 20. Sc4 Db5 21. Tc3 Lc8 22. Le3 Kh7 23. Dc1 c6 24. Sg4 Sg8 25. Lxh6 Lxh6 26. Sxh6 Sxh6 27. Sxd6 Db6 28. Sxe8 Dxd4+ 29. Kh1 Dd8 30. Td1 Dxe8 31. Dg5 Ta7 32. Td8 De6 33. f4 La6 34. f5 De7 35. Dd2 De5 36. Df2 De7 37. Dd4 Sg8 38. e5 Sd5 39. fxg6+ fxg6 40. Txc6 Dxd8 41. Dxa7+ Sde7 42. Txa6 Dd1+ 43. Dg1 Dd2 44. Df1 1:0

7. Partie 

 Karpow–Kasparow 1:0
 New York, 26. Oktober 1990
 Königsindische Verteidigung, E92
 1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 Lg7 4. e4 d6 5. Sf3 0–0 6. Le2 e5 7. Le3 Sa6 8. 0–0 Sg4 9. Lg5 f6 10. Lc1 Kh8 11. h3 Sh6 12. dxe5 fxe5 13. Le3 Sf7 14. Dd2 Sc5 15. Sg5 Sxg5 16. Lxg5 Lf6 17. Le3 Se6 18. Lg4 h5 19. Lxe6 Lxe6 20. Sd5 Lh4 21. Tac1 Kh7 22. Tc3 Tf7 23. b3 c6 24. Sb4 Td7 25. Tcc1 Lf6 26. f4 exf4 27. Lxf4 Da5 28. Sd5 Dc5+ 29. Kh1 Lxd5 30. cxd5 Dd4 31. dxc6 bxc6 32. Txc6 Te8 33. Tc4 Dxd2 34. Lxd2 Le5 35. Le3 Lg3 36. Tf3 h4 37. Lf2 Lxf2 38. Txf2 Tde7 39. Tf4 g5 40. Tf6 Txe4 41. Txe4 Txe4 42. Txd6 Te7 43. Ta6 Kg7 44. Kg1 1:0

16. Partie 

 Kasparow–Karpow 1:0
 Lyon, 1. Dezember 1990
 Schottische Partie, C45
 1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. d4 exd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sxc6 bxc6 6. e5 De7 7. De2 Sd5 8. c4 Sb6 9. Sd2 De6 10. b3 a5 11. Lb2 Lb4 12. a3 Lxd2+ 13. Dxd2 d5 14. cxd5 cxd5 15. Tc1 0–0 16. Txc7 Dg6 17. f3 Lf5 18. g4 Lb1 19. Lb5 Tac8 20. Txc8 Txc8 21. 0–0 h5 22. h3 hxg4 23. hxg4 Lc2 24. Dd4 De6 25. Tf2 Tc7 26. Th2 Sd7 27. b4 axb4 28. axb4 Sf8 29. Lf1 Lb3 30. Ld3 Lc4 31. Lf5 De7 32. Dd2 Tc6 33. Ld4 Ta6 34. Lb1 Ta3 35. Th3 Tb3 36. Lc2 Dxb4 37. Df2 Sg6 38. e6 Tb1+ 39. Lxb1 Dxb1+ 40. Kh2 fxe6 41. Db2 Dxb2+ 42. Lxb2 Sf4 43. Th4 Sd3 44. Lc3 e5 45. Kg3 d4 46. Ld2 Ld5 47. Th5 Kf7 48. La5 Ke6 49. Th8 Sb2 50. Te8+ Kd6 51. Lb4+ Kc6 52. Tc8+ Kd7 53. Tc5 Ke6 54. Tc7 g6 55. Te7+ Kf6 56. Td7 La2 57. Ta7 Lc4 58. La5 Ld3 59. f4 exf4+ 60. Kxf4 Lc2 61. Ta6+ Kf7 62. Ke5 Sd3+ 63. Kxd4 Sf2 64. g5 Lf5 65. Ld2 Ke7 66. Kd5 Se4 67. Ta7+ Ke8 68. Le3 Sc3+ 69. Ke5 Kd8 70. Lb6+ Ke8 71. Tc7 Se4 72. Le3 Sg3 73. Lf4 Sh5 74. Ta7 Kf8 75. Lh2 Sg7 76. Lg1 Sh5 77. Lc5+ Kg8 78. Kd6 Kf8 79. Ld4 Lg4 80. Le5 Lf5 81. Th7 Kg8 82. Tc7 Kf8 83. Kc6 Kg8 84. Te7 Kf8 85. Ld6 Kg8 86. Te8+ Kf7 87. Te7+ Kg8 88. Le5 Kf8 89. Ta7 Lg4 90. Kd6 Lh3 91. Ta3 Lg4 92. Te3 Lf5 93. Kc7 Kf7 94. Kd8 Lg4 95. Lb2 Le6 96. Lc3 Lf5 97. Te7+ Kf8 98. Le5 Ld3 99. Ta7 Le4 100. Tc7 Lb1 101. Ld6+ Kg8 102. Ke7 1:0

17. Partie 

 Karpow–Kasparow 1:0
 Lyon, 5. Dezember 1990
 Grünfeld-Indische Verteidigung (Abtauschvariante), D85
 1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5 4. cxd5 Sxd5 5. e4 Sxc3 6. bxc3 Lg7 7. Le3 c5 8. Dd2 0–0 9. Sf3 Lg4 10. Sg5 cxd4 11. cxd4 Sc6 12. h3 Ld7 13. Tb1 Tc8 14. Sf3 Sa5 15. Ld3 Le6 16. 0–0 Lc4 17. Tfd1 b5 18. Lg5 a6 19. Tbc1 Lxd3 20. Txc8 Dxc8 21. Dxd3 Te8 22. Tc1 Db7 23. d5 Sc4 24. Sd2 Sxd2 25. Lxd2 Tc8 26. Tc6 Le5 27. Lc3 Lb8 28. Dd4 f6 29. La5 Ld6 30. Dc3 Te8 31. a3 Kg7 32. g3 Le5 33. Dc5 h5 34. Lc7 La1 35. Lf4 Dd7 36. Tc7 Dd8 37. d6 g5 38. d7 Tf8 39. Ld2 Le5 40. Tb7 1:0

18. Partie 

 Kasparow–Karpow 1:0
 Lyon, 8. Dezember 1990
 Spanische Partie (Geschlossene Verteidigung), C92
 1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4 Sf6 5. 0–0 Le7 6. Te1 b5 7. Lb3 d6 8. c3 0–0 9. h3 Sd7 10. d4 Lf6 11. a4 Lb7 12. Sa3 exd4 13. cxd4 Sb6 14. Lf4 bxa4 15. Lxa4 Sxa4 16. Dxa4 a5 17. Ld2 Te8 18. d5 Sb4 19. Lxb4 axb4 20. Dxb4 Tb8 21. Dc4 Dc8 22. Sd4 La6 23. Dc3 c5 24. dxc6 Lxd4 25. Dxd4 Dxc6 26. b4 h6 27. Te3 Te6 28. f3 Tc8 29. Tb3 Lb5 30. Tb2 Db7 31. Sc2 De7 32. Df2 Tg6 33. Se3 De5 34. Tbb1 Ld7 35. Ta5 De7 36. Ta7 Dd8 37. Sd5 Kh7 38. Kh2 Tb8 39. f4 Te6 40. Dd4 De8 41. Te1 Lc6 42. Dd3 Df8 43. Tc1 Lxd5 44. exd5+ Tg6 45. Df5 Kg8 46. Tac7 Tf6 47. Dd7 Td8 48. Dxd8 Dxd8 49. Tc8 Df8 50. T1c4 Tf5 51. Txf8+ Kxf8 52. Td4 h5 53. b5 Ke7 54. b6 Kd7 55. g4 hxg4 56. hxg4 Tf6 57. Tc4 1:0

19. Partie 

Hier die bereits oben erwähnte 19. Matchpartie.

 Karpow–Kasparow ½:½
 Lyon, 12. Dezember 1990
 Königsindische Verteidigung, E92
 1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 Lg7 4. e4 d6 5. Sf3 0–0 6. Le2 e5 7. Le3 c6 8. d5 Sg4 9. Lg5 f6 10. Lh4 Sa6 11. Sd2 Sh6 12. a3 Sf7 13. f3 Lh6 14. Lf2 f5 15. Dc2 Ld7 16. b4 c5 17. Tb1 b6 18. Sf1 Lf4 19. g3 Lh6 20. h4 Sc7 21. g4 fxg4 22. fxg4 Lf4 23. Se3 Se8 24. Scd1 h6 25. h5 g5 26. Tg1 Sf6 27. Tg2 Dc8 28. Kf1 Sd8 29. Kg1 Sb7 30. Kh1 cxb4 31. axb4 a5 32. Sf5 Lxf5 33. exf5 axb4 34. Txb4 Sc5 35. Txb6 Sce4 36. Tc6 Db7 37. Le1 Ta1 38. Lf3 Sc5 39. Lc3 Tc1 ½:½

20. Partie 

 Kasparow–Karpow 1:0
 Lyon, 15. Dezember 1990
 Spanische Partie (Geschlossene Verteidigung), C92
 1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4 Sf6 5. 0–0 Le7 6. Te1 b5 7. Lb3 d6 8. c3 0–0 9. h3 Lb7 10. d4 Te8 11. Sbd2 Lf8 12. a4 h6 13. Lc2 exd4 14. cxd4 Sb4 15. Lb1 c5 16. d5 Sd7 17. Ta3 f5 18. Tae3 Sf6 19. Sh2 Kh8 20. b3 bxa4 21. bxa4 c4 22. Lb2 fxe4 23. Sxe4 Sfxd5 24. Tg3 Te6 25. Sg4 De8 26. Sxh6 c3 27. Sf5 cxb2 28. Dg4 Lc8 29. Dh4+ Th6 30. Sxh6 gxh6 31. Kh2 De5 32. Sg5 Df6 33. Te8 Lf5 34. Dxh6+ Dxh6 35. Sf7+ Kh7 36. Lxf5+ Dg6 37. Lxg6+ Kg7 38. Txa8 Le7 39. Tb8 a5 40. Le4+ Kxf7 41. Lxd5+ 1:0

23. Partie 

 Karpow–Kasparow 1:0
 Lyon, 29. Dezember 1990
 Königsindische Verteidigung (Sämisch-Variante), E87
 1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 Lg7 4. e4 d6 5. f3 0–0 6. Le3 e5 7. d5 Sh5 8. Dd2 Dh4+ 9. g3 De7 10. 0–0–0 f5 11. exf5 gxf5 12. Sh3 Sa6 13. Tg1 Sf6 14. Sf2 Kh8 15. Le2 Ld7 16. Lg5 Sc5 17. g4 e4 18. fxe4 fxe4 19. Le3 Sa4 20. g5 Sxc3 21. bxc3 Sg8 22. Sg4 c5 23. dxc6 Lxc6 24. h4 d5 25. cxd5 Lxd5 26. Dxd5 Tac8 27. Dd6 Txc3+ 28. Kb1 Df7 29. Ld4 1:0

Literatur 
 Lev Gutman, Gerd Treppner: Schachweltmeisterschaft 1990. Anatoli Karpow – Garri Kasparow. Beyer, Hollfeld 1990, ISBN 3-89168-019-8.

Weblinks

Einzelnachweise 

1990
Schachveranstaltung 1990
Schachwettbewerb in New York City
Schachwettbewerb in Frankreich
Sportveranstaltung in Lyon